Abbadi ou El-Abbadi peut désigner :
 Ilyas Abbadi (1992-), un boxeur algérien ;
 Manius Abbadi (1976-), un joueur brésilien de volley-ball ;
 Mostafa El-Abbadi (1928-2017), un historien égyptien spécialiste de l'Égypte hellénistique